Музей речного флота расположен на 4-м этаже здания Волжской государственной академии водного транспорта по адресу: Нижний Новгород, улица Минина, дом 7. Экспозиция освещает историю судоходства на Волге.

История создания 
В октябре 1921 года Саратовский райкомвод учредил в Саратове музей речного флота под названием «Музей волгаря» с целью показа истории судоходства, бурлачества и классовой борьбы водников за свои права. Организатором и первым директором музея был Фёдор Николаевич Родин.

В 1935 году Музей волгаря был переведён из Саратова в г. Горький (ныне Нижний Новгород). В 1936 году приказом Наркомвода музей был реорганизован в Дом техники, а с 1965 года — в филиал Центрального дома техники. В 1971 году историческую часть филиала передали Горьковскому институту инженеров водного транспорта (ныне Волжская государственная академия водного транспорта), где был вновь открыт музей речного флота как подразделение института.

Директора 
 Родин Федор Николаевич (1921—1930 гг.)
 Кузьмин Николай Иванович (1930—1963 гг.)
 Коршунов В. Н. (1963—1965 гг.)
 Песин Михаил Яковлевич (1965—1969 гг.)
 Ларин Юрий Александрович(1969—1971 гг.)
 Тарасов, Леонид Константинович (1971—1988 гг.)
 Волков Сергей Павлинович (1988—2007 гг.)
 И. о. Малыгин Петр Павлович (1996 г.)
 Данилов Игорь Михайлович (2007—2010 гг.)
 Абаева Галина Павловна (с 2010 г.)

Экскурсия по залам музея 
Зал № 1. Зарождение и развитие судоходства на Волге.
Первый раздел экспозиции посвящён истории зарождения судоходства на Волге. В зале представлено фото древнего челна, обнаруженного на дне Ладожского озера. Этому челну около 5 тыс. лет. Посетители могут увидеть модели кораблей, которые ходили по рекам России в IX—XVIII веках. Это шитики, ладьи, струги, гусяны, расшивы, беляны.

Отдельный раздел экспозиции посвящён истории волжского бурлачества. В зале имеются кабальные бурлацкие договоры и бирки, по которым производился расчёт за работу, фотографии и личные вещи бурлаков.

Следующий раздел экспозиции посвящён И. П. Кулибину. Экспонируются подлинные чертежи 1-го и 2-го вариантов водоходного судна Кулибина, перечень его изобретений с надписью «Реестр-перечень изобретений Кулибина, сделанный им лично». В разделе имеется копия портрета Кулибина, сделанного его внучкой, гравюра «Водоходное судно Кулибина. 1807» и подлинный фонарь-прожектор, который был представлен изобретателем Екатерине II в 1797 г.

В следующем разделе экспозиции можно познакомиться с историей создания коноводных машин, кабестанов, узнать о развитии парового судоходства и пассажирского флота в России. Особое внимание уделяется выдающемуся событию в истории судоходства XX века — появлению теплоходов.

Зал № 2. Ратные подвиги речников.
Экспозиция состоит из следующих разделов:
 Волгари в годы гражданской войны.
 Волгари в Сталинградской битве.

Зал № 3. Машинный зал.
Здесь представлены модели паровых машин, которые устанавливались на суда дореволюционной России. Также имеются макеты современных дизельных установок.

Зал № 4. Послевоенный речной флот.
В данной экспозиции представлены модели судов постройки начиная с первых послевоенных пятилеток и до современных речных судов. В экспозиции можно выделить следующие разделы:
 Прогрессивный метод толкания;
 Суда большой Волги;
 Суда класса река-море и др.

Зал № 5. Пассажирский флот.
В экспозиции данного зала представлены модели судов, предназначенные для туристических поездок. Отдельно представлены скоростные суда (на подводных крыльях, на воздушной подушке и экранопланы).

Зал № 6. Водные пути.
Экспозиция состоит из двух разделов:
 Развитие внутренних водных путей до Октябрьской революции 1917 года.
 Развитие внутренних водных путей после Октябрьской революции.
 Продление навигации.

В зале экспонируются фотографии, плакаты, модель многочерпакового дизель-электрического земснаряда и документы по истории соединения Волги с Доном путём устройства каналов.

Выставочный зал
В зале размещаются временные выставки. В 2008 году открылась выставка, посвящённая 155-й пассажирской навигации. Посетители могут увидеть модели пассажирских судов, фотографии, плакаты, путеводители, документы XIX—XX вв.

Уникальные экспонаты музея 
 Подлинные чертежи водоходов, прожектора и других изобретений И. П. Кулибина
 Модель водохода И. П. Кулибина, который был построен и испытан в 1807 году на Волге в Нижнем Новгороде.
 Подлинный фонарь-прожектор И. П. Кулибина.
 Реестр И. П. Кулибина о его 37 изобретениях, подписанный самим автором.
 Морской устав Петра Великого 1721 года.
 Судоходный дорожник 1-й половины XIX века.
 Атлас чертежей паровых машин В. И. Калашникова.
 Журналы «Морской сборник», «Русское судоходство», «Журнал М. П. С.» с начала издания и до 1917 года.
 Коллекция книг по истории речного транспорта издания XVIII, XIX и начала XX веков.
 Фотографии и негативы, выполненные фотохудожниками А. О. Карелиным и М. П. Дмитриевым

См. также 

 Речной вокзал
 Волжское пароходство

Ссылки 
 Неофициальный сайт музея
 Музей на официальном сайте Волжской государственной академии водного транспорта
 Группа Музея Вконтакте

Литература 
 Волков С. П. От Саратова до Н.Новгорода. К 85-летию музея речного флота//Нижегородский музей.- № 9-10, 2006.
 Тарасов Л. К. От расшивы до крылатых кораблей. Путеводитель по музею речного флота.-Горький, 1988.

Музеи Нижнего Новгорода
Музеи по алфавиту
Достопримечательности Нижнего Новгорода
Транспортные музеи России